La formula molecolare C3H6O2 può indicare:
 Acido propionico
 Acetato di metile
 1,3-diossolano
 Formiato di etile
 Lattaldeide
 Reuterina
 Idrossiacetone
 Glicidolo
 Dimetildiossirano (DMDO)

Formule molecolari